Big five kan syfta på:

 Big five (psykologi) – inom psykologin en personlighetsteori 
 Big five (revision) – de fem största internationella revisionsorganisationerna 1998–2002 (innan sex efter fyra)
 Big five (afrikanska djur) – en jägarterm för fem stora vilt som lever på Afrikas savanner
 Big five (skytte) – skytte med klassiska storviltskalibrar
 Big Five (musikalbum) – ett musikalbum av sångaren och musikproducenten Prince Buster, utgivet 1972
 The big five (Eurovision Song Contest) – de fem största bidragsgivarländerna till Eurovision som sedan 2000 har en garanterad plats i finalen av Eurovision Song Contest
 De fem stora – en benämningar på Sveriges största rovdjursarter, se De fyra stora
 Big Five (pedagogik) – fem förmågor som ligger till grund för grundskolans styrdokument
Big five - de fem franska grundsåserna